Мольца, Тарквиния (1542—1617) — итальянка-певица, поэт и естествоиспытатель.
  — итальянский поэт.

Примечания